Улица Печа́тников (до 1958 года — Строителей) — улица, расположенная в микрорайоне ОбьГЭС, в Советском районе Новосибирска. Начинается от улицы Молодости, заканчивается, соединяясь с улицей Часовой. К улице Печатников примыкают улицы Бердышева и Универсальная (с правой нечётной стороны) и с левой стороны улица Барьерная.

Организации 
Бары и рестораны
 Агава, бар-ресторан
Магазины
 пятерачка, супермаркет
 101obraz, интернет-магазин женской одежды-трансформер
 Мой любимчик, зоомагазин
Прочие организации
 Детский сад № 487
 Пожарная часть № 24, 2 отряд ФПС по Новосибирской области

Транспорт 
По улице Печатников передвигаются маршрутные такси и автобусы. Маршруты транспорта проходят по Кировскому и Ленинскому районам города, связывают левобережную и правобережную части Советского района, а также пролегают по некоторым населённым пунктам, находящимся за городской чертой. Имеются маршруты в Краснообск и Бердск.

Остановки
 Бердышева
 Печатников

См. также 
 Улица Динамовцев
 Улица Ивлева

Примечания

Ссылки 
 Улица Печатников на 2ГИС
 Улица Печатников на Google Street View

  
Улицы Новосибирска
Улицы по алфавиту
Улицы Советского района Новосибирска